Суперлига Србије у сезони 2006/07. је прво такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Суперлига Србије је наследник такмичења Прва А лига Србије и Црне Горе које је у тој форми престало да постоји након сезоне 2005/06. услед осамостаљења Црне Горе. Од ове сезоне лига броји 8 клубова, а напустили су је црногорски представници Будућност Подгорица и Будванска ривијера, док су у нижи ранг такмичења прешла два најслабије пласирана тима - Обилић и Смедерево. Из нижег ранга ушле су две најбоље пласиране екипе - Банат и Спартак Суботица.

Клубови у сезони 2006/07.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда

Мини лига 1-4

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела Мини лиге 1-4

Коначна табела 1-4 
Сабрани бодови из првог дела такмичења и Мини лиге 1-4. 

Легенда

Мини лига 5-8

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела Мини лиге 5-8

Коначна табела 5-8 
Сабрани бодови из првог дела такмичења и Мини лиге 5-8.

Легенда

Разигравање за титулу

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије
 резултати на srbijasport.net

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2006.
Одбојка у 2007.